Села:
 Риків — Львівська область, Самбірський район
 Риків — Львівська область, Стрийський район
 Риків — Чернігівська область, Козелецький район

 Риків — колишня назва міста Косів Івано-Франківська область